Николя Жеффрар
 Николя Жеффрар (1871—1930) — гаитянский музыкант и композитор.
 Николя Жеффрар (1761—1806) — гаитянский военачальник, генерал.